Daremberg' peut renvoyer à :
 Charles Victor Daremberg, médecin, historien et bibliothécaire ;
 Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines, dont il est l'un des auteurs.

Voir aussi 
 Duché d'Aremberg, ;
 Léopold-Philippe d'Arenberg, ;
 Trouée d'Arenberg.